Lendava (gemeente), een gemeente in Slovenië in de regio Prekmurje
 Lendava (plaats), een plaats in deze gemeente